Рибаченко Володимир — поет Апостолівщини, поет-патріот, громадський діяч, пісняр.
 Рибаченко Олександр Сергійович (9 жовтня 1989 — 16 квітня 2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рибаченко Володимир Іванович — український вчений, доктор хімічних наук.